«Ка́лев» () — бывший эстонский футбольный клуб из города Силламяэ, выступающий в Мейстрилиге. Клуб основан в 1951 году. Цвета команды — бело-синие. Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Силламяэ Калев», вмещающем 2 500 зрителей. В 2008 году клуб вернулся обратно в Мейстрилигу.

Веб-сайт: https://www.fcsillamae.ee/

В 2018 году был расформирован.

История 
В январе 2010 года главным тренером был назначен Владимир Казачёнок, контракт с которым был рассчитан на два года. Однако в декабре 2011 года он был отправлен в отставку, а новым тренером назначен Валерий Бондаренко. Со 2 апреля 2013 по 5 марта 2014 год клуб возглавлял Сергей Ратников, а после него клуб тренировал украинский специалист Вадим Добижа до середины 2014 сезона. С 12 июля главным тренером клуба стал Сергей Францев. По итогам сезона команда завоевала серебряные медали в чемпионате Эстонии, в финальном матче обыграв таллинскую «Флору» со счётом 3:2. В конце мая 2015 года в отставку был отправлен главный тренер Сергей Францев, который руководил командой с июля 2014 года, а вместо него клуб возглавил российский специалист — Денис Угаров.

21 мая 2016 года в финале Кубка Эстонии 2015/16 со счётом 3-0 команда проиграла столичному клубу «Флора». В 1/16 Кубка Эстонии 2016/17 команда проиграла со счётом 0:1 футбольному клубу «Тулевик».

В эстонской системе лиг участвует также молодёжная команда клуба — .

Состав 
Состав «Калева» на 14 марта 2017.

Выступление в чемпионатах Эстонии 

В = Восточная Зона; С/В = Северная/Восточная Зона; С = Северная Зона; П = Группа Повышения/Понижения

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии (2): 2009, 2014
 Финалист Кубка Эстонии (1): 2015/16

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Footballfacts.ru

Футбольные клубы Эстонии
Ида-Вирумаа